Quoi ? L'Éternité peut désigner : 

 L'Éternité, poème d'Arthur Rimbaud de mai 1872, et Quoi ? L'Éternité, version remaniée du précédent, sans titre, incluse dans Une saison en enfer (1873)
 Quoi ? L'Éternité, dernier volet du triptyque romanesque Le Labyrinthe du monde de Marguerite Yourcenar (1981)
 Quoi ? L'Éternité, un film français réalisé par Étienne Faure (2004)